Flammulaster — рід грибів родини Inocybaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Flammulaster відносять 47 видів:

Примітки

Джерела 
 Earle, F.S. 1909. The genera of North American gill fungi. Bulletin of the New York Botanical Garden. 5:373-451 — P.435

Роди грибів
Агарикоміцети
1909 у науці